Георги Германов може да се отнася за:

 Георги Германов (1896 – 1938), български комунистически деец;
 Георги Германов (р. 1942), български народен певец.